Созве́здия — в современной астрономии участки, на которые разделена небесная сфера для удобства ориентирования на звёздном небе. В древности созвездиями назывались характерные фигуры, образуемые яркими звёздами.

Значение 

Звёзды, видимые на небесной сфере на небольших угловых расстояниях друг от друга, в трёхмерном пространстве могут быть расположены очень далеко друг от друга. Таким образом, в одном созвездии могут быть и очень близкие, и очень далёкие от Земли звёзды, никак друг с другом не связанные.

Значение деления неба на созвездия для наблюдательной астрономии заключается в том, что характерные контуры, состоящие из наиболее ярких звёзд, легко запомнить, что позволяет, зная, в каком созвездии находится объект, быстрее найти его.

История 

В древние времена люди видели во взаимном расположении звёзд некоторую систему и группировали их в соответствии с ней в созвездия. В течение истории наблюдатели выделяли различное число созвездий и их очертания, а происхождение названий некоторых древних созвездий так и не выяснено до конца. До XIX века под созвездиями понимались не области неба, а группы звёзд, которые нередко перекрывались. При этом получалось, что некоторые звёзды принадлежали сразу двум созвездиям, а некоторые бедные звёздами области не относились к какому-либо созвездию. В начале XIX века между созвездиями были проведены границы на небесной сфере, ликвидировавшие «пустоты» между созвездиями, однако их чёткого определения по-прежнему не было, и разные астрономы определяли их по-своему.

12 созвездий — Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы — через которые проходит центр Солнца при годичном обороте по эклиптике, называют зодиакальными. Они известны с глубокой древности. В наше время (эпоха 2014 г.) с 30 ноября до 17 декабря Солнце находится в созвездии Змееносца, так что формально это созвездие тоже зодиакальное, но традиционно его к зодиакальным не причисляют.

Названия 48 из 88 современных созвездий включены в каталог «Альмагест» Клавдия Птолемея, жившего во II веке н. э. Они охватывают область неба, доступную наблюдениям с юга Европы. Ранние изображения всех созвездий, введённых Птолемеем, можно найти в «Книге неподвижных звёзд» ас-Суфи, жившего в 903—998 гг. Остальные современные созвездия были введены в XVII—XVIII веках в результате изучения южного неба (в эпоху великих географических открытий) и заполнения «пустых мест» на северном небе. Названия созвездий могут быть связаны с реальными или вымышленными животными (Большая Медведица, Лев, Дракон и т. д.), героями греческих мифов (Кассиопея, Андромеда, Персей и т. д.), а также с названиями предметов, очертания которых образуют яркие звёзды созвездий (Северная Корона, Треугольник, Весы, Южный Крест и др.). Названия, введённые в Новое время, связывались с путешествиями и развитием техники (Микроскоп, Секстант и др.).

В 1922 году в Риме решением I Генеральной ассамблеи Международного астрономического союза был окончательно утверждён список из 88 созвездий, на которые было разбито звёздное небо, а в 1928 году были приняты чёткие и однозначные границы между этими созвездиями, проведённые строго по линиям постоянного прямого восхождения и линиям постоянного склонения в экваториальной системе небесных координат на эпоху 1875.0. В течение пяти лет в границы созвездий вносились уточнения. В 1935 году границы были окончательно утверждены, и астрономы договорились, что больше изменять их не будут. Следует, однако, помнить, что на звёздных картах, составленных для эпох, не совпадающих с эпохой 1875.0 (в частности, на всех современных картах), из-за прецессии земной оси линии постоянного склонения и прямого восхождения сдвинулись, и потому границы созвездий уже не совпадают с ними.

Список созвездий 

Международным астрономическим союзом официально признаны 88 созвездий (из них в России видно около 54). В таблице указаны также латинские названия в именительном и родительном падежах, официальные сокращения, площадь в квадратных градусах, число звёзд ярче 6,0m и предлагаемый символ. Для удобства использования включена сортировка по любому параметру.

В различных культурах 

Современное деление неба на созвездия, принятое Международным астрономическим союзом, основано на европейской традиции, восходящей к древнегреческой. У других народов в древности были приняты свои собственные названия и границы созвездий.

Евреи 
«Он один распростирает небеса и ходит по высотам моря; сотворил Ас, Кесиль и Хима». ()

«Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы Кесиль? Можешь ли выводить созвездия в своё время и вести Ас с её детьми?» ()

«Кто сотворил семизвездие и Орион, и претворяет смертную тень в ясное утро, а день делает тёмным как ночь..?» ()

Инки 

Главными объектами наблюдения в астрономии инков (что нашло отражение в их мифологии) были тёмные участки Млечного Пути — своеобразные «созвездия» в терминологии андских культур: Лама, Детёныш Ламы, Пастух, Кондор, Куропатка, Жаба, Змея, Лиса, а также другие объекты звёздного неба: Южный Крест, Плеяды, Лира и многие другие.

Упразднённые созвездия 

До стандартизации названий и границ созвездий издатели звёздных атласов нередко вводили по своему усмотрению новые созвездия или перекраивали старые. Часть таких нововведений закрепилась в науке (в основном неизвестные ранее созвездия южного полушария неба), но большинство (около сотни) не получили признания и были быстро забыты.

Приведём краткий список «отменённых созвездий».
 (1551 год) Герард Меркатор отделил 8 звёзд от созвездия Орла и назвал их созвездием Антиноя.
 (1612) Голландский картограф Петер Планциус предложил 8 новых созвездий, из которых два были признаны (Жираф и Единорог). Не получили признания: Петух, Северная Муха (её также называли «Пчелой»), Река Иордан (созвездие), Река Тигр, Малый Рак и Южная Стрела.
 (1679) Французский астроном Августин Ройе ввёл 4 новых созвездия, из них Лилия совпадала с «Северной мухой», а область созвездия Скипетр и Рука Правосудия в наши дни занимает созвездие Ящерицы. Два других нововведения Ройе (Южный Крест и Голубь) закрепились в науке.
 (1684) Немецкий астроном Готфрид Кирх, надеясь на финансовую помощь правительства Саксонии, перенёс на небо деталь саксонского герба — Мечи Курфюрста Саксонского, для чего сократил участки сразу четырёх соседних созвездий.
 (1799) Французский астроном, Жером Лаланд, большой любитель кошек, создал созвездие Кошки на базе нескольких неярких звёзд созвездий Гидры и Насоса. В XIX веке некоторые звёздные карты отображали Кошку (иногда под именем «Домашняя кошка»), но в стандарт она не вошла. В качестве компенсации Международный астрономический союз в 2018 году назвал Кошкой (Felis) одну из звёзд созвездия Гидры (самую яркую из звёзд упразднённого созвездия Кошки). Ранее звезда Felis обозначалась как HD 85951 (или HR 3923), у неё 4.95 звёздной величины. 
 (1806) английский естествоиспытатель Томас Юнг, восхищённый открытием гальванической батареи, предложил отделить от созвездия Пегаса две звезды и назвать участок «Вольтова Батарея» (две звезды олицетворяли электрические контакты плюс и минус).
 (1810) Американский картограф Уильям Кросвелл из части звёзд созвездий Сетки и Часов образовал созвездие Мраморная Скульптура, которое, по его замыслу, стало бы вечным памятником Христофору Колумбу. Другое его предложение: созвездие Белки-летяги.

Примечания

Ссылки 

 
 Prnjat, Z. & Tadic, M. (2017). Journal of the Geographical Institute Jovan Cvijic SASA. Vol. 67 (1), pp. 1-10.[DOI:https://doi.org/10.2298/IJGI1701001P].
 Astronet // Созвездия
 Они над нами вверх ногами: История и мифология созвездий
 Анимированные представления созвездий
 Подвижная карта звёздного неба

 
История астрономии